Muziek
 het Engelse woord voor volkslied of titelsong
 Anthem (compositie), een compositie voor kerkkoren
 Anthem (band), een Japanse band
 Anthem (Toyah), een studioalbum van de muziekgroep Toyah
 Anthem (Less Than Jake), een studioalbum van de band Less Than Jake
 Anthem (nummer), een nummer van Leonard Cohen uit het album The Future (1992)

Overig
 Anthem (bedrijf), Amerikaans bedrijf voor verzekeringen in de gezondheidszorg
 Anthem (boek), een roman van de Russisch-Amerikaanse schrijfster Ayn Rand
 Anthem (computerspel), een computerspel van BioWare (2018)